Georg II. ist der Name folgender Personen:

 Giorgi II. (um 1050–1112), König von Georgien
 Georg II. Xiphilinos († 1198), Patriarch von Konstantinopel (1191–1198)
 Georgi II. Terter († 1323), Zar von Bulgarien
 Georg II. (Ortenburg) († vor 1489), Graf von Ortenburg
 Georg II. (Kachetien) (der Böse; 1464–1513), König von Kachetien
 Georg II. (Münsterberg-Oels) (1512–1553), Herzog von Münsterberg und von Oels und Graf von Glatz
 Georg II. (Brieg) (der Schwarze; 1523–1586), Herzog von Brieg und Wohlau
 Georg II. zu Castell (1527–1597), Graf von Castell
 Georg II. Albrecht (vor 1556–1560), Abt im Kloster Füssen
 Georg II. (Westgeorgien) († 1585), König von Westgeorgien
 Georg II. (Pommern) (1582–1617), Herzog von Pommern-Rügenwalde
 Georg II. (Hessen-Darmstadt) (1605–1661), Landgraf von Hessen-Darmstadt
 Georg II. Rákóczi (1621–1660), Fürst von Siebenbürgen
 Georg II. (Württemberg-Mömpelgard) (1626–1699), Herzog von Württemberg-Mömpelgard
 Georg II. (Großbritannien) (1683–1760), König von Großbritannien und von Irland
 Georg II. (Waldeck-Pyrmont) (1789–1845), Fürst zu Waldeck und Pyrmont
 Georg II. (Sachsen-Meiningen) (1826–1914), Herzog von Sachsen-Meiningen
 Georg II. (Griechenland) (1890–1947), König von Griechenland